Казáнская церковь — название нескольких храмов в Санкт-Петербурге:

 Казанская церковь при подворье Валаамского монастыря (1904—1910, арх. В. А. Косяков).
 Казанская церковь Воскресенского Новодевичьего монастыря (1908—1912, арх. В. А. Косяков).
 Казанская церковь подворья Казанского Вышневолоцкого монастыря (1910—1912, арх. А. П. Аплаксин, утрачена).
 Казанская церковь у Красненького кладбища (2000—2001, арх. В. В. Харитоненко).
 Казанская церковь подворья Пекинской духовной миссии (1911—1913, арх. А. П. Аплаксин, утрачена).
 Казанская церковь в Пушкине (1785—1790, арх. Д. Кваренги) 
 Казанская церковь в Зеленогорске (1910—1915, арх. Н. Н. Никонов)